Contendense – abitanti di Contenda
Contendense – abitanti di Contendas do Sincorá